Абасан, або Аббасан — власна назва.

Топоніми

Дех Аббасан — село.

Абасан-аль-Кабіра — місто.
 Абасан-аль-Сагхіра — місто.

Абасан (Гімарайнш) — колишня парафія і село.
 Абасан (Сан-Кріштован) — колишня парафія і село.
 Сан-Томе-де-Абасан — парафія.

Інше 
 Абасан (плем'я) — плем'я зазів.

Джерела 
 Abação ou Abbaçao